Bergsträßer, Bergsträsser oder Bergstraesser ist der Familienname folgender Personen: 

 Arnold Bergstraesser (1896–1964), deutscher Politikwissenschaftler
 Arnold Bergsträsser (1841–1897), deutscher Politiker (NLP), MdL Hessen
 Friedrich Bergsträsser (1800–1847), deutscher Politiker, MdL Hessen
 Gisela Bergsträsser (1911–2003), deutsche Kunsthistorikerin 
 Gotthelf Bergsträßer (1886–1933), deutscher Orientalist
 Johann Andreas Benignus Bergsträsser (1732–1812), deutscher Entomologe
 Karl-Heinz Bergsträßer (* 1937), deutscher Handballtrainer
 Ludwig Bergsträsser (1883–1960), deutscher Politiker (DDP, SPD)

Siehe auch:
 Bergstraße (Begriffsklärung)